Rjabzew () ist ein russischer männlicher Familienname.

Namensträger 
 Witold Romanowitsch Rjabzew (1928–2014), russischer Generalleutnant 
 Wladislaw Wadimowitsch Rjabzew (* 1987), russischer Ruderer

Familienname
Russischer Personenname